Романовское сельское поселение — муниципальное образование в Дубовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Романов.

География 
Романовское сельское поселение расположено на юго-востоке Дубовского района Ростовской области. Общая площадь территории поселения составляет 92,51 кв. км. Административный центр муниципального образования, хутор Романов, расположен на расстоянии 7 км от районного центра — села Дубовское.

История 
Хутор Романов был назван по имени первого поселенца, Романа Киптилова. Заселение хутора началось примерно в 1921 году вдоль реки Сал. До этого здешние земли принадлежали калмыкам, но те не возражали против присутствия поселенцев.

Недалеко от хутора Романова жили молокане. Все они были зажиточными, поэтому в 1934 году их всех репрессировали и отправили в Сибирь.

В 1926-1927 году в хуторе был образован колхоз. Крестьяне жили бедно, но им всё же удалось приобрести один трактор. Постепенно хутор благоустраивался: здесь были построены школа, клуб, общественная баня.

После нападения Германии на СССР в хуторе остались работать только старики, женщины и дети.

В 1942 году, летом, хутор Романов был занят немецкими войсками. Не обошлось тогда и без столкновений. В 1959 году в хуторе был установлен памятник «Слава героям ВОВ», который также является братской могилой, где захоронено 270 погибших солдат.

Хутор Донской образовался примерно в 1922 году из переселенцев, и также  расположился у реки Сал. В начале он состоял из 19 дворов, позднее он постепенно разростался.

Хутор Моисеев был самый крупный и зажиточным из близлежащих хуторов. Здесь была своя церковь, кузня, водяная мельница. Во время от боевых действий не пострадал.

В настоящее время в Романовском сельском поселении живут люди разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, чеченцы, даргинцы, болгары и т.д.

Административное устройство 
В состав Романовского сельского поселения входят:
 хутор Романов;
 хутор Донской;
 хутор Моисеев.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Дубовского района Ростовской области